Hustler - een erotisch tijdschrift
 Hustler (Wisconsin) - een dorp in Wisconsin
 Hustler (auto) - een op de Austin Mini gebaseerde kitcar van William Towns uit 1978
 William Hustler (1655–1730) - Engels textielhandelaar
 Convair B-58 Hustler - een Amerikaans straalvliegtuig uit 1956
 Gulfstream American Hustler - een Amerikaans vliegtuig, geproduceerd van 1978 tot 1981